

Persone 
 Davide Faraoni – calciatore italiano
 Giuseppe Faraoni – vescovo italiano
 Mario Faraoni – pittore e scultore italiano
 Mattia Faraoni – boxer e kickboxer italiano

Varie 
 Faraoni – sovrani dell'antico Egitto
 Faraoni – gruppo musicale sloveno
 Faraoni – uadi del Niger

Pagine correlate 
Faraone (disambigua)